Gina (keresztnév)
Gina (partidrog)